Stricksner ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Stricksner (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Lothar Stricksner (* 1926), deutscher Fußballspieler